Strofio – personaggio della mitologia greca, re della Fòcide, figlio di Criso e padre di Pilade
 Strofio  – personaggio della mitologia greca, un troiano, padre del guerriero Scamandro